Speedboot ist ein Scheinanglizismus für:

 Ein Rennboot,
 ein schnelles Motorboot,
 ein Speedboat als Einsatzmittel